The Daemons (zu ) bezeichnet
 The Daemons (Kurzfilm) (alternativ Die Dämonen), deutsches Kurzfilmdrama des Regisseurs Alexander Hofmann aus dem Jahr 2002
 The Daemons, eine Episode aus der 8. Staffel der britischen Fernsehserie Doctor Who aus dem Jahr 1971

Siehe auch:
 Daemon (Begriffsklärung)
 Daimon (Begriffsklärung)
 Damon (Begriffsklärung)
 Demon (Begriffsklärung)
 Die Dämonen (Begriffsklärung)
 Dämon (Begriffsklärung)